Bracca (Bergamo), een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo
Bracca (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie spanners